Lena Andersson eller Anderson kan syfta på:

 Lena Anderson (illustratör) (född 1939), svensk barnboksförfattare och illustratör
 Lena Andersson (keramiker) (född 1947), svensk keramiker, glaskonstnär och formgivare
 Lena Andersson (bordtennisspelare) (född 1952), svensk bordtennisspelare och tränare
 Lena Andersson (skridskoåkare, född 1954), svensk skridskoåkare
 Lena Hofsberger (född Andersson, 1954), svensk företagsledare
 Lena Andersson (sångare) (född 1955), svensk sångare inom pop, schlager och kristen musik
 Lena Andersson (musiker) (född 1958), svensk kompositör, sångtextförfattare och basgitarrist
 Lena Andersson (skridskoåkare, född 1961), svensk skridskoåkare
 Lena Andersson (författare) (född 1970), svensk författare och skribent
 Lena Andersson (handbollsspelare), svensk handbollsmålvakt, kallad "Jojjo", spelade för KvIK Sport, Tyresö HF och IK Sävehof, samt 25 landskamper 1988–1995

Se även 
 Lena Anderssen (född 1974), färöisk-kanadensisk sångare